Кикапу:

 Кикапу — индейское племя в США и Мексике
 Кикапу — один из алгонкинских языков, язык племени кикапу
 Кикапу — индейская резервация в штате Канзас, США.
 Кикапу — индейская резервация в штате Техас, США.